Федерален канцлер или бундесканцлер () е правителствена длъжност в немскиговорещите страни.

Може да се отнася за:
 федерален канцлер на Австрия – ръководител на правителството
 федерален канцлер на Германия – ръководител на правителството
 федерален канцлер на Швейцария - ръководител на Федералната канцелария (администрацията) на Федералния съвет (правителството) на Швейцария